Unter dem Namen Guido von Burgund, wie auch Guy de Bourgogne oder Gui de Bourgogne kennt man verschiedene Persönlichkeiten:

 Calixt II., Papst von 1119 bis 1124
 Guy de Bourgogne (Kardinal), Kardinal von 1262 bis 1272
 Gui de Bourgogne (Dichter), ein mittelalterlicher Dichter des Chansons de geste